Los besos de la abuela (Latinoamérica y España) es un episodio de la segunda temporada de la serie Bob Esponja.

Sinopsis 
La abuela de Bob Esponja siempre le da un beso (de eso se origina el nombre del episodio) y minutos después, en El Crustáceo Crujiente, los chicos lo empiezan a molestar por lo del beso, en especial Calamardo.
Bob le explica a Patricio lo sucedido y este le dice que tiene que comportarse más como un adulto. Bob lo hace, pero ahora la atención va para Patricio y la abuela de Bob le hace a Patricio todo lo que le daba a Bob. Luego Bob se harta y quiere que lo traten de nuevo como un bebé.La abuela le da su beso, Calamardo y los clientes se ríen (lo vieron por la ventana).

Trivia 
 Es el primer episodio en el que aparece la abuela de Bob Esponja.
 La abuela de Bob Esponja volverá a aparecer en el episodio BlackJack (Bob Esponja), y en Pet Sitter Pat.
 Patricio desaparece cuando Bob regresa a casa de su abuela, y comienza a llorar como un bebé.
 Hay trece galletas en la tarjeta de título.
 Correr mordaza: la abuela de Bob Esponja dejando marcas de besos cada vez que besa a alguien o algo.
 Cuando la abuela lleva a Bob Esponja al trabajo, el volante está en el lado derecho del automóvil. Esto lo convertiría en un automóvil extranjero.
 En el guion gráfico original, las "patillas" usadas por Bob esponja y Patricio eran un bigote.
 Este es el tercer episodio donde Crustáceo Cascarudo aparece sin Don Cangrejo. El primero es "SB-129" y el segundo es "Big Pink Loser".
 Cuando Patricio le dice a Bob Esponja que tiene que adquirir el gusto por el jazz de forma libre, se ha convertido en un meme de Internet.
 Se revela que cuando Bob Esponja era un bebé, comía galletas, bebía leche, usaba un suéter con amor en cada puntada, usaba pañales, montaba en una carreta, tenía un caballito de mar mecedora y contaba historias.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos
 Abuela Pantalones Cuadrados
 Habitantes de Fondo de Bikini.

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001